Consejo Nacional de Educación puede referirse a alguna de las siguientes instituciones:

 Consejo Nacional de Educación, argentino, ya suprimido.
 Consejo Nacional de Educación (CNED); chileno.
 Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP); ecuatoriano.
 Consejo Nacional de Educación (España, 1940-1985).
 Consejo Nacional de Educación (CNE); peruano.

Educación